Гари́пов (Гари́пова) () — фамилия. Известные носители:
 Гарипов, Асгат Гарипович (1925—2001) — советский нефтяник, Герой Социалистического Труда.
 
 Гарипов, Менсадык Гарипович (1946—1998) — советский и российский художник.
 Гарипов, Рами Ягафарович (1932—1977) — башкирский поэт.
 Гарипов, Талмас Магсумович (1928—2022) — советский и российский языковед, тюрколог.
 Гарипов, Фаузи Гарипович (1930—2008) — депутат Верховного Совета РСФСР.
 Гарипов, Эмиль Рамилевич (род. 1991) — российский хоккеист.

Примечания